Ана́ньев (Ана́ньева ) — русская фамилия, происходящая от личного имени Анания, а также топоним.

Известные носители

А 
 Ананьев, Александр Фёдорович (1926—2011) — токарь-расточник Челябинского станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Ананьев, Андрей Владимирович (род. 1992) — российский волейболист.
 Ананьев, Артём Николаевич (род. 1985) — российский композитор, пианист, педагог, ассистент профессора Т. А. Чудовой.
 Ананьев, Афанасий Трофимович (?—1871) — русский лексикограф.

Б 
 Ананьев, Борис Герасимович (1907—1972) — советский психолог.

В 
 Ананьев, Вадим Петрович (род. 1959) — советский и российский певец, ведущий солист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
 Ананьев, Владимир Иванович (1929—1996) — народный депутат Украины 1-го созыва.

Г 
 Ананьев, Геннадий Андреевич (род. 1928) — русский советский писатель, член СП СССР.

Д

Е 
 Ананьев, Евгений Витальевич (1947—2008) — советский и российский генетик.

И 
 
 Ананьев, Иоанн (в монашестве Иларион; 1631—1708) — епископ Русской православной церкви, митрополит Суздальский и Юрьевский.

К 
 Ананьев, Константин Николаевич (1910—1981) — начальник управления радиорелейных магистралей и телевидения Министерства связи СССР, Герой Социалистического Труда.

М 
 Ананьев, Мартын Алексеевич (1900—1982) — Герой Советского Союза.
 Ананьев, Михаил Ананьевич (1925—2011) — народный художник РФ (2010).
 Ананьев, Михаил Герасимович (1902—1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, директор ВНИИЭХАИ.

Н

О

П, С 
 Ананьев, Пётр Филиппович (1915—1997) — Герой Советского Союза.
 Ананьев, Сергей Леванович  (1898—1972) —  член-корреспондент Академии артиллерийских наук, доктор технических наук.
 Ананьев, Симеон Иванович (1870-е—1945) — мирское имя епископа старообрядческой церкви Саввы.

Ю



Населённые пункты 
 Ананьев — город в Одесской области Украины, административный центр Ананьевского района.
 Ананьев — село в Ананьевском районе Одесской области Украины.

 Ананьева — деревня в Кудымкарском районе Пермского края России.

См. также 
 Ананьево